Banjica est un toponyme qui peut désigner :

Banjica, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;

Banjica, un quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie ;
Banjica, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Baicë/Banjica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gllogoc/Glogovac, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Banjicë/Banjica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
Bajnicë/Banjica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie) ;
Baicë/Banjica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).